Габриели () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Габриели, Андреа (1533—1585) — итальянский композитор и органист позднего Ренессанса; дядя Джованни Габриели.
 Габриели, Джованни (1555—1612) — итальянский композитор и органист эпохи позднего Возрождения; ученик и племянник Андреа Габриели.
 Габриели, Франческо (1904—1996) — итальянский востоковед, исследователь истории и литературы арабских стран и истории ислама.

См. также 
 Габриелли